Суперкубок Кіпру з футболу 2001 — 33-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 вересня 2001 року між чемпіоном Кіпру клубом Омонія та володарем кубка Кіпру клубом Аполлон.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Кіпру на rsssf 

2001
Кіпр
2001 на Кіпрі